Weightman ist der Familienname folgender Personen:

 David Weightman (* 1971), australischer Ruderer 
 George Weightman-Smith (1905–1972), südafrikanischer Hürdenläufer, Speerwerfer und Zehnkämpfer
 Laura Weightman (* 1991), britische Mittelstreckenläuferin
 Lisa Jane Weightman (* 1979), australische Langstreckenläuferin
 Phil Weightman (* 1958), australischer Politiker
 Richard Hanson Weightman (1816–1861), US-amerikanischer Politiker
 Roger C. Weightman (1787–1876), US-amerikanischer Politiker